Rui Costa (1972) portugál válogatott labdarúgó
Rui Costa (1986) portugál profi kerékpáros